Neogale — рід хижих ссавців родини мустелових. Живуть у Америці від півдня Аляски до Болівії.

Назва 
 — «новий, молодий»,  — «ласиця».

Таксономія

Примітки 

Роди ссавців
Мустелові